Тополь мексиканский () — вид лиственных деревьев из рода  семейства , эндемик Мексики.

Ранее этот таксон считался синонимом Populus fremontii, потому что внешне напоминал тополя c юго-западa США из секции Aigeiros.
Канадский ботаник и знаток рода Populus Джеймс Экенвальдер показал, что уникальные характеристики этого растения позволяют признать его в качестве самостоятельного вида в отдельной новой секции мексиканских тополей (Abaso).

Распространение 
Растение встречается только на территории Мексики, деревья среднего или крупного размера, высотой до 30 м, с раскидистой и часто поникающей кроной.
Вид представлен в штатах Чьяпас, Дуранго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси, Синалоа, Сонора, Тамаулипас и Веракрус, на высотах от 400 до 1700 метров над уровнем моря.

Произрастает на берегах рек, ручьёв, в увлажнённых местах. Представители вида когда-то образовывали обширные леса из крупных деревьев, однако, в настоящее время из-за хозяйственной деятельности численность сократилась до небольших рощ и отдельных деревьев.

Описание 
Мексиканский тополь демонстрирует экстремальную изменчивость листьев в течение жизни. Первые 10 лет развития на дереве распускаются листья линейной формы, похожие на листву ивы, затем на дереве появляются дельтовидные и округлые листочки. Новые листья появляются во время цветения, в то время как старые листья ещё присутствуют или опадают.

Соцветия сухие, ярко-жёлтые.

Значение и применение 
Древесина мексиканского тополя не имеет большой коммерческой ценности, используется для хозяйственных целей местными потребителями.

Дерево популярно у местных жителей, культивируется для озеленения, часто высаживается вокруг домов, вдоль каналов и дорог.

Охрана 
Международный союз охраны природы в 2020 году внёс вид в Красную книгу, присвоив виду статус Near Threatened (близки к уязвимому положению).

Таксономия 
 , Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 16(2): 328. 1868.

Подвиды 
Вид делят на два подвида:
  — произрастает на восточном побережье Мексики
 , Journal of the Arnold Arboretum 58(3): 197. 1977. — произрастает на западном побережье, ранее описывался как отдельный вид 

Оба подвида предпочитают расселяться в поймах рек.

Подвид mexicana встречается в горных районах штатов Оахака и Чьяпас, что делает его самым южным из американских тополей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Ивовые
Флора Мексики